El duque Alberto de Wurtemberg (Alberto María Alejandro Felipe José; 23 de diciembre de 1865 - 31 de octubre de 1939) fue un mariscal de campo alemán (Generalfeldmarschall) y jefe de la Casa Real de Wurtemberg. Era tataranieto del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg.

Primeros años 
Nació en Viena como el hijo mayor del duque Felipe de Wurtemberg y su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria, hija del archiduque Alberto, duque de Teschen.

I Guerra Mundial 
Al inicio de la I Guerra Mundial, el duque Alberto comandó el 4.º Ejército alemán y lo llevó a la victoria en la batalla de las Ardenas en agosto de 1914. Tras esta victoria, el 4.º Ejército vio acción en la primera batalla del Marne antes de ser transferido en octubre a Flandes, donde el duque Alberto lo comandó durante la batalla del Yser. También comandó a las fuerzas alemanas durante la segunda batalla de Ypres, donde fue utilizado gas venenoso a gran escala por primera vez.

Le fue otorgada la condecoración Pour le Mérite en agosto de 1915 y fue promovido a mariscal de campo (Generalfeldmarschall) en agosto de 1916. El recién creado Grupo de Ejércitos Alberto fue puesto bajo su comandamiento en febrero de 1917 y fue responsable del sector sur del Frente Occidental hasta el armisticio del 11 de noviembre de 1918.

Posguerra 

Se convirtió en heredero presunto del Reino de Wurtemberg tras la muerte de su padre en octubre de 1917; sin embargo, después de la derrota del Imperio alemán en la I Guerra Mundial y la abdicación de su primo el rey Guillermo II tras la revolución alemana de noviembre, nunca sucedió en el trono. Se convirtió en jefe de la Casa de Wurtemberg a la muerte de Guillermo II el 2 de octubre de 1921.

El duque Alberto murió en el castillo de Altshausen el 29 de octubre de 1939. Está enterrado en la Cripta familiar de la Iglesia de San Miguel de dicho castillo. Su hijo, el duque Felipe Alberto de Wurtemberg, le sucedió como jefe de la Casa de Wurtemberg.

Familia 

El duque Alberto se casó en Viena el 24 de enero de 1893 con la archiduquesa Margarita Sofía de Austria, una hija del archiduque Carlos Luis. Tuvieron siete hijos:
Duque Felipe Alberto de Wurtemberg (1893-1975). Heredó los derechos, se casó dos veces, con descendencia legal.
Duque Alberto Eugenio de Wurtemberg (nacido el 8 de enero de 1896 en Stuttgart; fallecido el 24 de junio de 1964 en Schwäbisch Gmünd), quien se casó con la princesa Nadezhda de Bulgaria (1899-1958), hija de zar Fernando I. Tuvieron cinco hijos.
Duque Carlos Alejandro de Wurtemberg (nacido el 12 de marzo de 1896 en Stuttgart; fallecido el 27 de diciembre de 1964 en Altshausen), conocido como "Padre Odo".
Duquesa María Amalia de Wurtemberg (nacida el 15 de agosto de 1897 en Gmunden; fallecida el 13 de agosto de 1923 en Altshausen), brevemente comprometida con el príncipe heredero Jorge de Sajonia.
Duquesa María Teresa de Wurtemberg (nacida el 16 de agosto de 1898 en Stuttgart; fallecida el 26 de marzo de 1928 en Eibingen).
Duquesa María Isabel de Wurtemberg (nacida el 12 de septiembre de 1899 en Potsdam; fallecida el 15 de abril de 1900 en Merano).
Duquesa Margarita María de Wurtemberg (nacida el 4 de enero de 1902 en Stuttgart; fallecida el 22 de abril de 1946 en Altshausen).

Condecoraciones

Ancestros

Notas

Referencias 
 
 Albrecht, Duke of Württemberg
 Pictures of the children of Albrecht(  2009-10-25)
 

Condecorados con la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph
Mariscales de campo de Alemania
Casa de Württemberg
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Pretendientes al trono
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Pour le Mérite
Militares de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Duques de Wurtemberg
Miembros de primera clase de la Cruz del Mérito Militar de Mecklemburgo-Schwerin
Nacidos en Viena
Miembros de la Cámara de los Señores de Wurtemberg